Schwarte steht für:

 Schwarte (Lebensmittel), die Haut von Säugetieren
 die menschliche Kopfhaut, siehe Kopfschwarte
 Schwarte (Holz), äußerer Holzabschnitt
 kurz für Pleuraschwarte, eine Verdickung des Rippenfells

Schwarte ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schwarte (* 1935), deutscher Mittelstreckenläufer
 Bernhard Schwarte (um 1590–1624), Opfer der Hexenverfolgungen in Lüdinghausen
 Georg Schwarte (Chemiker) (1901–1958), deutscher Chemiker und Erfinder
 Georg Schwarte (* 1967), deutscher Hörfunkjournalist
 Karl-Heinz Schwarte (1934–2008), deutscher Althistoriker
 Ludger Schwarte (* 1967), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Matthias Schwarte (* 1968), deutscher Ökonom und Kanzler der Universität Münster
 Max Schwarte (1860–1945), deutscher Generalleutnant und Autor
 Norbert Schwarte (* 1944), deutscher Sozialpädagoge und Hochschullehrer 
 Rudolf Schwarte (1939–2021), deutscher Nachrichtentechniker

Siehe auch:
 Au Schwarte!